Davidon ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth Davidon (* 1964), US-amerikanische Ruderin
 William Davidon (1927–2013), US-amerikanischer Physiker und Mathematiker